

Geografia

Austria 
 Sankt Nikolai – frazione di Keutschach am See, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Nikolai – frazione di Krems in Kärnten, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Sankt Nikolai im Sausal – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Nikolai im Sölktal – ex comune ora frazione di Sölk, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Sankt Nikolai ob Draßling – ex comune ora frazione di Sankt Veit in der Südsteiermark, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Pagine correlate 
 San Nicola (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Sankt Nikola – pagina di disambiguazione